Рекамье:
 Рекамье —  Жюли Рекамье, французская писательница
 Рекамье — тип кушетки

См. также